Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории .

Несмотря на то, что графство  больше не существует, при составлении списков УОНЗ до сих пор используются его прежние границы 1974—1996 годов. На данной территории было выделено 18 участков особого научного значения: 12 из них представляют особый биологический интерес, 4 — геологический интерес, 2 — соединяют оба параметра.

Специальный охраняемый статус получают памятники природы биологического и геологического значения в соответствии со специальными правилами выбора. В Англии за присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Площадь — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии